Anapka – zatoka Morza Beringa
 Anapka – rzeka w Rosji, w Kraju Krasnodarskim